Елеманов () — казахская фамилия. Известные носители:

 Еламанов, Абдирахим (1916—1970) — учёный, д. с.-х. н., член-корр. АН Казахстана, министр сельского хозяйства КазССР.
 Еламанов, Али (1902—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Еламанов, Бекмырза Кайыпулы (род. 1950) — казахский государственный и общественный деятель, депутат Сената Парламента РК.
 Еламанов, Уали Бисаканович (род. 1952) — генерал-майор.